Соревнования по бегу на 800 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Цюрихе прошли 12—15 августа 2014 года на стадионе «Летцигрунд».

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 4 забегах вышли 34 легкоатлета.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 800 метров у мужчин состоялся 15 августа 2014 года. C самого старта забег возглавил фаворит чемпионата Пьер-Амбруаз Босс, установивший в сезоне 2014 года впечатляющий личный рекорд 1.42,53 — второй результат мирового сезона и первый в Европе. Однако тактика открытого боя не принесла ему успеха. Грамотно отсидевшись за спиной француза на первых 600 метрах, на финишном отрезке мощный спурт выдал Адам Кщот, впервые ставший чемпионом Европы на открытом воздухе (до этого его лучшим успехом была бронза в 2010 году). Вторым с личным рекордом стал другой поляк, но не чемпион Европы — 2010 Марцин Левандовский (пришёл к финишу 5-м), а Артур Куцяпский, до этого не имевший серьёзных достижений на международном уровне. Не рассчитавший силы Босс в итоге финишировал на последнем месте.

Примечания

Ссылки 
 

бег